Green River (band), een band uit de Amerikaanse stad Seattle;
Green River (album), een muziekalbum uit 1969 van Creedence Clearwater Revival;
Green River (lied), een lied op dit album;
Green River (rivier), een rivier in het westen van de Verenigde Staten;
Green River-formatie, een geologische formatie, genoemd naar bovenstaande rivier;
Green River (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah;
Green River (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming;
Gary Ridgway, een Amerikaans seriemoordenaar, ook bekend als Green River Killer.